Raastuvankatu peut désigner:

 Raastuvankatu, rue à Vaasa
 Raastuvankatu, rue à Lappeenranta
 Raastuvankatu, rue à Turku